La Copa Italia 2006-07, iniciada el 19 de agosto de 2006, se disputó entre 76 equipos:
 20 de Serie A
 22 de Serie B
 28 de Serie C1 y C2
 2 de Serie D.

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Cuadro

Octavos de final 
 Ida: 8 de noviembre de 2006/9 de noviembre de 2006

 Vuelta: 28, 29, 30 de noviembre de 2006/6 de diciembre de 2006

Cuartos de final 
 Ida: 10 de enero de 2007
 Vuelta: 17 de enero de 2007/18 de enero de 2007

Semifinales 
 Ida: 24 de enero de 2007/25 de enero de 2007
 Vuelta: 31 de enero de 2007/1 de febrero de 2007

Final

Ida

Campeón

Véase también 
 Serie A 2006-07

Copa Italia
Fútbol en Italia en 2006
Fútbol en Italia en 2007